NGC 5118 (другие обозначения — IC 4236, UGC 8413, MCG 1-34-19, ZWG 44.78, IRAS13209+0639, PGC 46782) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5118
Дева (созвездие)